Luci Opimi, cònsol romà el 121 aC
 Luci Opimi, militar romà d'entre els segles segon i primer aC